Онфруа:

Имя 
 Гумфрид (маркиз Готии) (Гунфрид, Онфруа; ум. после 876)
 Онфруа (граф Апулии) (1010—1057).
 Онфруа I де Торон (XII в.).
 Онфруа II де Торон (1117—1179).
 Онфруа III де Торон (не позднее 1148—1173)
 Онфруа IV де Торон (ок. 1166—1197)
 Онфруа де Монфор (ум. 1284).

Фамилия 
 Онфруа, Валантен (род. 1993) — французский гребец.
 Онфруа, Теофил (род. 1992) — французский гребец.